Fäsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fäsjön, Västergötland, sjö i Härryda kommun,  (6,83 ha)
Lilla Fäsjön, sjö i Vårgårda kommun, 
Stora Fäsjön (Hålanda socken, Västergötland), sjö i Ale kommun, 
Stora Fäsjön (Lena socken, Västergötland), sjö i Vårgårda kommun,  (16,2 ha)
Fäsjön (Dalskogs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun,  (3,75 ha)
Fäsjön (Färgelanda socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun,  (9,05 ha)
Fäsjön, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (35,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn